Ge se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Si-Qin Ge
 Xiao-song Ge